La Fuensanta puede referirse a:

 La Fuensanta, localidad del municipio de Peñas de San Pedro, en la provincia de Albacete (España).
 La Fuensanta, localidad del municipio de Huércal-Overa, en la provincia de Almería (España).
 La Fuensanta, localidad del municipio de Níjar, en la provincia de Almería (España).
 La Fuensanta, localidad del municipio de Alhaurín de la Torre, en la provincia de Málaga (España).
 La Fuensanta, localidad del municipio de Lorca, en la provincia de Murcia (España).
 La Fuensanta-Villa Inés, localidad del municipio de Huércal de Almería, en la provincia de Almería (España).
 Parroquia de La Fuensanta, localidad del municipio de Lorca, en la provincia de Murcia (España).
 Virgen de la Fuensanta (Murcia), patrona de la ciudad de Murcia (España).
 Estadio La Fuensanta, en la ciudad de Cuenca (España).